Копытово — название населённых пунктов в России: 

 Копытово — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Копытово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Копытово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Копытово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Копытово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Копытово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Копытово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Копытово — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Копытово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Копытово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Копытово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Копытово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Копытово — деревня в Андреапольском районе Тверской области
 Копытово — деревня в Еткульском районе Челябинской области.
 Копытово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Копытово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.